Plaats in Indonesië
 Madureso (Temanggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Madureso (Kuwarasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Madureso (Dawar Blandong), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java